Том Уигли (Tom M. L. Wigley; род. 18 января 1940, Аделаида, Австралия) — австралийский климатолог, один из наиболее цитируемых в мире.
Член Academia Europaea (1991), доктор философии (1967), профессор Университета Аделаиды.
В 1979—1993 гг. директор  Университета Восточной Англии. В 1993—2006 гг. сотрудник Национального центра атмосферных исследований (США).
Наиболее известен как создатель одной из первых климатических моделей MAGICC (в 1987), используемой поныне.
Находился под давлением из-за своей научной деятельности, вплоть до получения угроз убийством.

Степень доктора философии по математической физике получил в Университете Аделаиды.

В 1967-75 гг. преподаватель Университета Уотерлу в Канаде.

С 1975 г. сотрудник, в 1979—1993 гг. директор  Университета Восточной Англии. Во время его директорства этот научный центр оказал помощь компании Shell при создании фильма «Climate of Concern» (1991).

В 1993—2006 гг. старший учёный Национального центра атмосферных исследований США.

В 2006 году возвратился в Австралию, где ныне адъюнкт-профессор Университета Аделаиды.

Фелло Американского метеорологического общества (2001) и Американской ассоциации содействия развитию науки (2002).

Женился в 1975 году.

Автор более 250 работ.

Примечания

Ссылки 
 , , , , 
 Antonette Collins. Climate scientist receives death threats (December 09, 2009)
 Tom Wigley: Why nuclear power may be the only way to avoid geoengineering (May 1, 2014)
 Исследования
 Study clears Sun of climate change (14.09.2006)
 Scientists conclude humans key factor in global warming (17.09.2013)
 Paris Climate Agreement targets challenged (21 December 2017)

Высокоцитируемые учёные (HCR)
Климатологи Австралии
Доктора философии
Персоналии:NCAR
Члены Европейской академии
Члены Американского метеорологического общества
Члены Американской ассоциации содействия развитию науки